Geografia:
 Regne Unit:
 Middleton (Leeds).
 Estats Units:
 Middleton (Idaho).
 Middleton (Massachusetts).
 Middleton (Nova Hampshire)
 Middleton (Tennessee)
 Middleton (Wisconsin)

 Biografies:
 Darryl Middleton (Queens, Nova York, 1966), jugador de bàsquet.
 John Middleton (Coventry, Warwickshire, 1906 - Bromsgrove, Worcestershire, 1991), ciclista anglès.